

Astronomia 
 6268 Versailles – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Versailles (Si Versailles m'était conté) – film del 1954 diretto da Sacha Guitry
 Versailles – film del 1967 diretto da Albert Lamorisse
 Versailles – film del 2008 diretto da Pierre Schoeller

Geografia 
 Francia
 Versailles – comune degli Yvelines
 Stati Uniti d'America
 Versailles – villaggio della Contea di Brown, Illinois
 Versailles – capoluogo della Contea di Ripley, Indiana
 Versailles – capoluogo della Contea di Woodford, Kentucky
 Versailles – capoluogo della Contea di Morgan, Missouri
 Versailles – villaggio della Contea di Darke, Ohio
 Versailles – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania

Musica 
 Versailles – gruppo musicale rock progressivo francese
 Versailles – gruppo musicale visual kei giapponese
 Versailles – album del gruppo musicale giapponese omonimo

Televisione 
 Versailles – serie televisiva francese e canadese del 2015

Altro 
 Reggia di Versailles – antica residenza reale francese
 Prix Versailles – premio di architettura consegnato presso l'UNESCO
 Bal à Versailles – una fragranza da donna di Jean Desprez del 1962

Pagine correlate 
 Trattato di Versailles